A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí párhuzamos vegyes csapatverseny versenyszámát február 20-án rendezték Øyerben.

Eredmények

Nyolcaddöntő 

A nyolcaddöntők eredményei

Negyeddöntő 

A negyeddöntők eredményei

Elődöntő

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 

Alpesisí a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon